Puchar Świata w bobslejach 2022/2023 – 39. sezon Pucharu Świata w bobslejach. Rywalizacja rozpoczęła się 25 listopada 2022 r. w kanadyjskim Whistler, a zakończyła 19 lutego 2023 r. w łotewskiej Siguldzie. Rozgrywane były cztery konkurencje: monobob kobiet (po raz pierwszy w historii), dwójka kobiet, dwójka mężczyzn i czwórka mężczyzn. Prowadzona była też klasyfikacja kombinacji, która łączy w sobie monobob i dwójkę (kobiety) oraz dwójkę i czwórkę (mężczyźni).

Podczas sezonu 2022/2023 odbyły się dwie imprezy, na których rozdane zostały medale. Podczas styczniowych zawodów Pucharu Świata w Altenbergu odbyły się jednocześnie mistrzostwa Europy, natomiast na przełomie stycznia i lutego rozegrano z kolei główną imprezę tego sezonu: mistrzostwa świata w Sankt Moritz.

Punktacja 
Od sezonu 2007/2008 za miejsca zajęte w konkursie Pucharu Świata zawodnicy otrzymują punkty według następującej tabeli:

Kalendarz Pucharu Świata

Klasyfikacje

Monobob kobiet

Dwójki kobiet

Kombinacja kobiet

Dwójki mężczyzn

Czwórki mężczyzn

Kombinacja mężczyzn

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 

Puchar Świata w bobslejach
2022 w bobslejach
2023 w bobslejach